Eneias — personagem da mitologia grega
 Enéas, o Tático (fl. século IV a.C.) — escritor grego
 Eneias (Bíblia) personagem bíblico, curado por São Pedro
 Enéas de Gaza (fl. século V d.C.) — filósofo

Desambiguações de antropônimos